Polln ist der Ortsname von

 Polln (Dachau), Ortsteil der Stadt Dachau, Landkreis Dachau, Bayern
 Polln (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Polln (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland Bezirk Melk, Niederösterreich